Set My Heart on Fire Immediately — пятый студийный альбом американского музыканта Perfume Genius (псевдоним певца Майка Адреаса). Выпущен 15 мая 2020 года в качестве продолжения альбома  2017 года. Альбом получил признание критиков после выпуска, причем некоторые критики назвали его лучшей работой Адреаса на сегодняшний день, высоко оценив его исследование квир-тем и дань уважения поп-музыке 80-х и классической рок-музыке.

История 
Set My Heart on Fire Immediately — это арт-рок и поп-альбом, в котором представлены элементы таких жанров и направлений как барокко-поп, арт-поп, синти-поп, фанк, альт-поп, шугейз, эмбиент, психоделическая музыка, R&B, акустический поп, диско, свомп-рок, камерная музыка, ду-воп, индастриал и хартленд-рок.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Итоговые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Примечания 

Альбомы арт-рока
Альбомы США
Альбомы Matador Records